

Patronyme 

 Jean Burdin (1770-1835), médecin français ;
 Claude Burdin (1788-1873), ingénieur français.

Toponyme 

 Moulin du Burdin, moulin à grains de la Savoie ;
 Col de Burdin Olatzé, col de montagne du Pays basque.